La Serie A 1930–1931 fue la 31.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 2.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su tercer scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF

1931
Fútbol en 1930
Fútbol en 1931